Рахмо́н Наби́евич Наби́ев (; 5 октября 1930 — 11 апреля 1993) — таджикский и советский партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана (1982—1985), первый президент независимого Таджикистана (1991—1992).

Недолгий период президентства Набиева ознаменован началом гражданской войны в Таджикистане, вызванной стремлением к переделу власти в республике. 7 сентября 1992 года под давлением подал в отставку и спустя 7 месяцев умер при загадочных обстоятельствах.

Биография

Ранние годы и трудовая деятельность 
Рахмон Набиев родился 5 октября 1930 года в таджикской семье обычных дехкан, в селении  Ходжентского района (ныне Гафуровский район) Ленинабадской (ныне Согдийская область) области Таджикской ССР. Провёл тяжелое детство, которое частично пришлось на период Великой Отечественной войны. Начиная со старших классов в школе, в 1946 году с 16-лет стал работать учётчиком в колхозе. В том же году поступил в Ленинабадский сельскохозяйственный техникум, который окончил в 1949 году и продолжил учёбу в Ташкенте, поступив в Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. После окончания данного ВУЗа в 1954 году, стал работать в течение двух лет главным инженером машинно-тракторной станции в Исфисоре. В 1956—1959 годах работал главным инженером ремонтно-технической станции Ходжентского района, а в 1959—1960 годах являлся директором этой станции, а также начальником главного управления министерства сельского хозяйства Таджикской ССР и заместителем председателя республиканского объединения «Таджиксельхозтехника».

Начало политической деятельности 
С 1961 году Рахмон Набиев вступил в КП ТаджССР (республиканское отделение КПСС) и начал работать заместителем заведующего, чуть позднее уже заведующим отделом ЦК КП ТаджССР. В середине 1960-х годов стал инспектором Среднеазиатского бюро ЦК КПСС, затем вновь стал заведующим отделом ЦК КП ТаджССР.

В 1971—1973 годах являлся министром сельского хозяйства Таджикской ССР. В 1973—1982 годах являлся председателем Совета Министров Таджикской ССР, став одним из главных лиц республики.

Во главе Таджикской ССР 
В 1982 году Рахмон Набиев был назначен первым секретарём ЦК КП ТаджССР, став руководителем республики. В 1985 году был смещен с должности «за пристрастие к кутежам и спиртному».

В 1986—1991 годах — председатель президиума Центрального совета общества охраны природы Таджикской ССР.

Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1976—1986). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9-11-го созывов (1974—1989) от Таджикской ССР.

В 1990 году избран депутатом Верховного Совета Таджикистана, а в сентябре 1991 года становится его председателем.

На посту президента Таджикистана 
9 сентября 1991 года Таджикистан объявил о своей независимости. Временным президентом республики после отставки Каххара Махкамова являлся Кадриддин Аслонов. 24 ноября 1991 года состоялись первые в истории независимого Таджикистана президентские выборы. Рахмон Набиев был выдвинут большинством депутатов Верховного Совета Республики Таджикистан в качестве кандидата от правящей Коммунистической партии Таджикистана. Набиев выступал за сохранение Таджикистана в качестве неокоммунистического светского государства с развитым промышленным и сельскохозяйственным сектором, с приоритетом во внешней политике и союзнических отношениях с бывшими союзными республиками, прежде всего с Узбекистаном, Россией, Казахстаном, Украиной, Киргизией и Белоруссией. Его основным соперником стал известный кинорежиссёр и диссидент — Давлатназар Худоназаров, который был выдвинут от оппозиционной Демократической партии Таджикистана и поддержан остальными оппозиционными силами. Объединённая оппозиция, включающая демократические, националистические и исламистские силы выступали за свободный Таджикистан с внешней политикой, ориентированной прежде всего на страны Запада и Исламского мира. По итогам выборов, Рахмон Набиев по официальным данным набрал 58,52 % голосов и был избран президентом Республики Таджикистан, а Давлатназар Худоназаров набрал 30,10 % голосов, заняв второе место. Наибольшая поддержка у Набиева была в двух самых густонаселённых регионах республики — Ленинабадской и Кулябской областях. У оппозиции широкая поддержка проявилась в Горно-Бадахшанской автономной области и районов республиканского подчинения. Таким образом, коммунистов поддержали регионы, находящиеся преимущественно в долинах и низменностях, а оппозицию поддержали преимущественно высокогорные регионы. Оппозиция не признала итоги выборов, обвинив власти в фальсификации результатов. Рахмон Набиев принёс присягу на последней версии Конституции Таджикской ССР, которая была принята в 1978 году, так как независимый Таджикистан пока не имел свою новую Конституцию.

21 декабря 1991 года Рахмон Набиев в Алма-Ате вместе с главами некоторых бывших союзных республик подписал Алма-Атинскую декларацию о создании Содружества Независимых Государств. 2 марта 1992 года присутствовал при торжественном поднятии флага Таджикистана возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, после официального членства Республики Таджикистан в ООН. 15 мая 1992 года Набиев подписал в Ташкенте договор о коллективной безопасности (ДКБ). При твёрдой позиции Набиева, из Таджикистана не ушла 201-я российская военная база, хотя оппозиция требовала немедленное закрытие этой базы. Пророссийская и проузбекская позиция Рахмона Набиева, а также его видение будущего Таджикистана исключительно как светского государства нашли поддержку у России, Узбекистана и Казахстана и их лидеров — Бориса Ельцина, Ислама Каримова и Нурсултана Назарбаева соответственно.

Гражданская война в Таджикистане 

В марте 1992 года в стране началась гражданская война. Началом этому послужил арест оппозиционного мэра Душанбе Максуда Икромова. Поначалу люди требовали «демократических» преобразований, принятия новой конституции и возвращения генерала Мамадаёза Навджуванова на должность министра внутренних дел, незаконно обвинённого и снятого с должности. Президент Набиев и спикер парламента Кенджаев восстановили его в должности. Вскоре начинают звучать требования отставки спикера, всего парламента, а затем и президента. В Душанбе проходят антиправительственные митинги на главной площади, вскоре на другой стороне площади организуется проправительственный митинг в поддержку Правительства. У обеих сторон появилось оружие, после чего по городу прокатились беспорядки, оппозиция захватила президентский дворец и вокзал Душанбе. Милиция объявила нейтралитет, фактически перейдя на сторону оппозиции. Спешно созданная Президентская Гвардия во главе генерал-майора Бахрома Рахмонова со всем вооружением, танками и БТР-ами перешла на сторону оппозиции. 11 мая 1992 года под давлением оппозиции Набиев согласился на создание коалиционного правительства с её участием.

В августе ситуация резко обострилась. В Душанбе прошли многотысячные выступления и манифестации оппозиции, произошли столкновения митингующих с военными. Митингующие окружили здание в Душанбе, где по их данным находился президент. Набиев был предупреждён КГБ об объявленной оппозицией охоте на него, и спешно укрылся в расположении 201-й российской мотострелковой дивизии в Душанбе. 7 сентября Рахмон Набиев пытался вылететь из душанбинского аэропорта в Худжанд, для участия в чрезвычайной сессии Верховного совета, но у аэропорта его кортеж был остановлен хорошо вооруженной преступной группировкой объединённой таджикской оппозиции. В ходе перестрелки между боевиками и охраной Президента, погиб один сотруденик милиции и трое сотрудников КНБ (из числа охраны Президента) были ранены. Там же под давлением оппозиции и некоторых своих советников и приближённых, Набиев подписал заявление об отставке с поста президента, с условием личной неприкосновенности и неприкосновенности своей семьи. Затем Президента Набиева и его окружение доставили на правительственную дачу СовМина. Чтобы не допустить расправы над Президентом, Мирзоев, Рамазон Зарифович связался по телефону с руководством тогдашнего ГУБОП МВД (6-ое управление, фактически подчинялось МВД СССР, а потом МВД РФ) и попросил содействия в освобождении Президента. Спешно прибывшие на правительственную дачу две автомашины во главе с заместителем начальника данного управления подполковником милиции Махмудовым М. воспользовавшись моментом, скрытно вывезли Президента с территории правительственной дачи и на трёх автомашинах благополучно доставили его в город Худжанд. Исполняющим обязанности президента стал председатель Верховного совета Республики Таджикистан Акбаршо Искандаров. Новость об остставке Набиева вызвала эйфорию у митингующих, и оппозиция начала новый этап борьбы с официальными властями. Рахмон Набиев заявил об уходе из политики и получил возможность уехать в Худжанд, где поселился там с семьёй в своём одноэтажном доме, который некоторое время охранялся военными и милицией.

Смерть, похороны и память 
Рахмон Набиев умер 11 апреля 1993 года в своём доме в Худжанде, в 62-летнем возрасте. Согласно официальной версии, смерть наступила в результате обширного инфаркта, родственники Набиева считают, что он был убит — по словам супруги Набиева, на его теле были обнаружены кровоподтёки и другие следы насильственной смерти.

Рахмон Набиев был похоронен в Худжанде, где были организованы государственные похороны. Похоронную комиссию возглавил тогдашний премьер-министр республики — Абдумалик Абдулладжанов. На похоронах присутствовали практически все члены руководства и правительства республики, в том числе председатель Верховного Совета Республики Таджикистан и фактический руководитель страны (так как должность президента была упразднена уже пол года) — Эмомали Рахмонов, а также зарубежные гости и послы иностранных государств.

В память о Рахмоне Набиеве, по всему Таджикистану названы его именем улицы, школы и некоторые другие государственные учреждения и объекты.

Семья и увлечения 
Супруга — Майрам Сайдуллаевна Набиева 01.05.1939 года рождения. Погибла 28 декабря 2017 года у себя дома в Худжанде, предположительно от отравления угарным газом в ходе возникшего пожара. На момент пожара она была дома одна. Причиной пожара было указано неправильное использование электроприборов.

У Рахмона и Майрам Набиевых родились трое детей — сыновья Рашид (1963 г/р) и Рустам(1969 г/р), а также дочь Мунаввара (1960 г/р). Старший сын — Рашид умер в 1997 году в возрасте 33 лет при неясных обстоятельствах, и по некоторым данным был убит. Младший сын Рустам проживает в Москве и занимается бизнесом, дочь Мунаввара проживает в Душанбе, является кандидатом экономических наук.

Рахмон Набиев любил футбол, болел за душанбинский клуб «Памир» и всячески его поддерживал. Помимо таджикского языка, свободно владел русским и узбекским языками, понимал и немного говорил на персидском языке и дари, увлекался персо-таджикской поэзией и литературой, также хорошо знал русскую литературу.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Правители XX века
Выпускники Ташкентского института ирригации и мелиорации
Первые секретари ЦК КП Таджикистана
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 8-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Таджикской ССР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Председатели Верховного Совета Таджикской ССР
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Главы правительства Таджикской ССР
Министры сельского хозяйства Таджикской ССР
Министры иностранных дел Таджикистана
Дипломаты СССР
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 11-го созыва
Народные депутаты Таджикской ССР
Похороненные в Худжанде